Grandvilliers (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Grandvilliers (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia